Настенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Настенко, Сергей Владимирович — украинский военный.